Château-Chinon (Campagne), een gemeente in het Franse departement Nièvre vlak naast de gelijknamige gemeente Château-Chinon 
 Château-Chinon (Ville), een gemeente in het Franse departement Nièvre vlak naast de gelijknamige gemeente Château-Chinon